«13-й район» () — художественный фильм 2004 года, снятый режиссёром Пьером Морелем по сценарию Люка Бессона и Ларби (Биби) Насери. Фильм известен использованием паркура как основного элемента выполнения трюков без каких-либо доработок и компьютерной графики. Из-за этого некоторые критики проводили сравнения с популярным тайским фильмом «Онг-Бак».

В главных ролях выступили основатель паркура Давид Белль и известный каскадёр Сирил Рафаэлли.

Фильм более известен под названием B13, именно так он был представлен на французских постерах.

Сюжет 
2010 год, Париж, из-за разгула преступности некоторые особо опасные районы французской столицы превращены в закрытые зоны и отгорожены от более нормальных и менее опасных кварталов бетонной стеной. За ней бурлит совсем другая жизнь: здесь процветает торговля наркотиками и оружием, здесь даже дети не выходят из дома без оружия, здесь давно не работают школы и поликлиники, здесь полиция не стоит на страже закона, а лишь защищает себя или же сама поддерживает беззаконие.

Лейто, отчаянный парень, завладевает наркотиками, которые принадлежат Тахе. В своей квартире он в ванной начинает уничтожать наркотики, параллельно человек Тахи — К2 и его люди, вычислили Лейто и по одному убивают его охрану, пробираясь к нему. Лейто успевает убежать от людей К2, последние обнаруживают, что вся наркота смыта в канализацию. Эту новость приносят Тахе, тот недоволен работой. Он пытается «подтолкнуть» своих людей к мысли как поймать Лейто, убивая каждого, кто ничего не предлагает. Когда очередь доходит до К2, он предлагает похитить сестру Лейто, Лолу, которая работает в супермаркете.

К2 забирает Лолу и доставляет на базу к Тахе. В это время Лейто через стеклянный потолок врывается в кабинет Тахи и берёт его в заложники. Понимая, что они так просто базу не покинут, Лейто и Лола ведут его с собой в машину. Началась погоня за ними, но Лейто и Лола успевают приехать в полицейский участок, который закрывается из-за неконтролируемой ситуации в районе и им сейчас не до посадки опасного преступника. Комиссар, понимая, что рядом с полицейским участком стоят в три раза больше людей с оружием, нацеленные на них, хитростью сажает Лейто за решётку, а Таху отпускает, позволяя уйти ему вместе с Лолой. За предательство Лейто убивает комиссара, сломав ему голову.

Проходит 6 месяцев. Офицер спецназа Дамьен Томасо завершает операцию в казино по обезвреживанию банды и сразу получает новое задание: проникнуть в 13-й район и обезвредить нейтронную бомбу. Ранее люди Тахи захватили грузовик с чемоданом и открывают его, случайно активировав таймер. Таха ничего не понял и дал задание К2 побыстрее продать бомбу. Дамьена делают заключённым и сажают в фургон с Лейто, которого переводят в другую тюрьму. По дороге Дамьен освобождается от наручников и пытается открыть заднюю дверь, рассказывая историю об убитом Тахой его отце, пытаясь намекнуть Лейто насчёт Тахи и его сестры, которую время от времени пичкают наркотиками в логове Тахи. Дамьен открывает заднюю дверь и сразу завладевает фургоном, вместе с ним и Лейто. Однако, последний пристёгивает Дамьена наручниками к рулю, раскусив его, что он полицейский. Приехав в 13-й район, Лейто покидает фургон, оставляя Дамьена одного с чернокожими бандитами.

Дамьен справляется с бандитами, догоняет Лейто и пристёгивает его наручниками к перилам. Дамьен рассказывает ему про бомбу, которая скоро сотрёт 13-й район с лица земли. Лейто обещает ему помочь, взамен он требует сохранность Лолы. Парни привлекают внимание Тахи, и люди К2 приводят в его кабинет. Дамьен рассказывает про нейтронную бомбу, которую уже установили на одной из высоток. Вместе с ней находится пристёгнутая Лола, канистра с бензином и коробка спичек. Бомба активируется через несколько часов. Таха требует за бомбу €20 млн. Дамьен звонит своему начальству и озвучивает требование Тахи, но последний отказывается платить и говорит, чтобы Дамьен нашёл совсем другой путь решения конфликта. Дамьен делает вид, что начальство согласилось перевести деньги через 20 минут. Люди Тахи уводят Дамьена и Лейто в комнату, но они по пути сбегают через канализацию. Счёт Тахи был взломан (ранее Дамьен передал правительству коды банковского счёта) и полностью опустошён. Таха говорит, что есть дополнительные счета в сейфе для оплаты охраны и требует у К2 пистолет. Но К2 отвернулся и люди жестоко расстреляли Таху, так как поняли, что Тахе нечем им платить.

К2 с людьми начинают охоту на Лейто и Дамьена, загоняют их в тупик, но Дамьен убеждает их в том, что сможет обезвредить бомбу и К2 их отпускает. Из-за слабого состояния Лола пытается сначала разлить бензин, а потом поджечь спичку. В последний момент Лейто, справившись вместе с Дамьеном с громилой, успевает поймать спичку и спасает сестру от гибели. Дамьен связывается с начальством и просит сказать код для обезвреживания бомбы. Вводя код, Лейто подозревает, что код связан с кодом района и предполагает, что этот код предназначен для активирования бомбы. Лейто пытается убедить Дамьена не вводить код, но тот не слушается. Всё это резко перетекает в драку. В последний момент Лола останавливает Дамьена. Таймер истекает, но бомба не взрывается, обоснованно доказывая, что Лейто прав.

Лейто и Дамьен возвращаются в правительство и передают правительственному агенту бомбу. Дамьен снова вводит код, но агент признаётся, что код предназначен для взрыва района, так как ситуация вышла из-под контроля и других вариантов, как уничтожить целый район, не было. Это признание записал оператор, находящийся на крыше здания рядом, а у Дамьена была петличка микрофона. Вскоре на всех телеканалах начали показывать признание агента.

Лола и Лейто возвращаются в 13-й район. Правительство обещает снести стену и начать развивать район.

В ролях 
 Давид Белль — Лейто
 Сирил Рафаелли — Дамьен Томасо
  — К2
  — Лола
 Биби Насери — Таха
 Франсуа Шатто — Крюгер
 Николас Войрион — Корсини

Продолжение 
Производство сиквела, прежде известного как Banlieue 13-U, было начато в августе 2008 года в столице Сербии Белграде и продолжалось вплоть до октября того же года. Давид Белль и Сирил Рафаели, оба исполнили свои оригинальные роли Лейто и Дамьена, соответственно. Люк Бессон снова продюсировал и написал сценарий для фильма, а режиссёром стал . Название фильма на стадии постпродакшн было изменено на «13-й район: Ультиматум». Выход фильма состоялся 18 февраля 2009 года во Франции, а в России — 3 сентября 2009 года.

Перезапуск 
Выход американского 3D ремейка состоялся в апреле 2014 года. Фильм известен под названием «13-й район: Кирпичные особняки». Действие фильма было перенесено с улиц Парижа на районы преступного города Детройта. Начало съёмок стартовало в 2013 году, возглавляемое EuropaCorp. Главные роли исполнили Давид Белль, который сыграл оригинальную роль и Пол Уокер, а также рэпер RZA. Этот фильм стал последней крупной ролью для Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году.

Выход в прокат 
Мировая премьера состоялась 10 ноября 2004 года во Франции. Фильм получил рейтинг R по оценке MPAA.

Сборы в прокате 
Бюджет фильма составил 12 млн долларов.

В первый уик-энд показа в США собрал в прокате  долларов. Общие сборы в США составили  долларов, в других странах —  долларов. Общие сборы —  долларов.

Саундтрек

Награды 
 2006 Golden Trailer — Best Foreign Action Trailer

Примечания

Ссылки 

 Interview with director Pierre Morel at SFFWorld.com

Фильмы Люка Бессона
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-боевики Франции
Фильмы о Париже
Фильмы EuropaCorp
Фильмы Pathé
Фильмы StudioCanal
Фильмы TF1 Films Production
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы о полицейских